USS es un acrónimo que puede referirse a:

 United States Ship:  Acrónimo naval de buque de los Estados Unidos.
 Universidad San Sebastián: Universidad chilena.
 United States Steel Corporation: Empresa productora de acero de Estados Unidos.